

Patronyme 

 plusieurs maires de la commune française de Saint-Pierre-d'Allevard dans le département de l'Isère
 Jacques Dutrait (ca. 1790), 
 Étienne Dutrait Desayes (1815-1817),
 François Dutrait Desayes (1825-1833 et 1838-1840)
 Gustave Dutrait (1865-1883)
 Damien Dutrait, musicien français, membre du groupe La Crevette d'acier
 Noël et Liliane Dutrait, écrivains et traducteurs français (e.a. La Montagne de l'âme, Une canne à pêche pour mon grand-père, Su Tong)
 Vincent Dutrait, illustrateur et enseignant français
 Arnaud Dutrait, Architecte DPLG français

Pseudonyme 
 Dutrait, pseudonyme du Général Louis Gentil, adjoint de Henri Gorce-Franklin au sein du réseau de résistance Gallia, puis dirigeant du réseau parisien Darius
 Henri Dutrait-Crozon, pseudonyme des colonels Frédéric Delebecque et Georges Larpent, deux militants de l'Action française durant la Troisième République